Alhucemas bezeichnet: 
 Al-Hoceima, einen Ort an der marokkanischen Mittelmeerküste
 Alhucemas-Inseln, eine spanische Inselgruppe vor der marokkanischen Mittelmeerküste
 Peñón de Alhucemas, die Hauptinsel der Islas Alhucemas